Lezama steht für:

 Lezama (Buenos Aires), einen Ort in Argentinien
 Partido Lezama, Verwaltungseinheit in der argentinischen Provinz Buenos Aires
 Parque Lezama, Platz in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires
 Lezama (Bizkaia), Gemeinde in der Provinz Biskaya, Autonome Region Baskenland, Spanien
 Lezama (Jugendakademie), Jugendakademie des Fußballvereins Athletic Club de Bilbao

Lezama ist der Familienname folgender Personen:

 Arturo Lezama (1899–1964), uruguayischer Politiker
 José Lezama Lima (1910–1976), kubanischer Dichter
 Martín Lezama (* 1989), uruguayischer Gewichtheber
 Xabier Lezama (* 1967), baskischer Bildhauer, Maler und Autor